Az 1993-as női kosárlabda-Európa-bajnokságot Olaszországban, Perugiában rendezték 1993. június 20. és június 25. között. Az Eb-n nyolc csapat vett részt. A tornát a spanyol válogatott nyerte, a magyar csapat a nyolcadik helyen végzett.

1958 óta először nem a Szovjetunió nyerte a tornát. 1960 és 1991 között a szovjet csapat mind a 17 megrendezett Európa-bajnokságot megnyerte. A Szovjetunió felbomlása miatt a szovjet csapat ezen az Eb-n már nem vett részt, a címüket meg sem tudták védeni. Az utódállam Oroszország a tornán a hetedik helyezést érte el.

Lebonyolítás 
A 8 csapatot 2 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1993-as férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

1993
Európa-bajnokság N